Соревнования в беге 3000 метров с препятствиями у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10 и 13 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал 

WL — лучший результат сезона в мире, PB — лучший личный результат, SB — лучший результат в сезоне

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Бег на 3000 метров с препятствиями (женщины)